Дубовець — топонім у кількох слов'янських країнах.

Дубовець — селище, Гомельська область, Гомельський район

Дубовець — присілок, Брянська область, Дубровський район
 Дубовець — селище, Брянська область, Красногорський район
 Дубовець — присілок, Курська область, Золотухинський район
 Дубовець — хутір, Курська область, Курський район
 Дубовець — присілок, Курська область, Щигровський район
 Дубовець — село, Липецька область, Долгоруковський район
 Дубовець — присілок, Орловська область, Покровський район

Дубовець — село, громада в окрузі Рімавска Собота, Банськобистрицький край.

Села:
 Дубовець — Вінницька область, Немирівський район
 Дубовець — Житомирська область, Житомирський район
Залізниця:
 Дубовець — зупинний пункт Коростенської дирекції Південно-Західної залізниці
Річки:
 Дубовець — ліва притока Айдару
 Дубовець — річка в Україні, притока Деркулу
 Дубовець — права притока Серету
 Дубовець — права притока Тетерева
 Дубовець — ліва притока Тересви
 Дубовець (або Тростянець) — права притока Пруту (с. Іллінці)

Дубовець (Горня Стубиця)
 Дубовець-Бишацький

Примітки

Див. також 
 Вишній Дубовець
 Нижній Дубовець
 Дембовець